HNS peut designer:
 Hrvatski Nogometni Savez (en français, Fédération croate de football), une association regroupant les clubs de football de Croatie ;
 Hrvatska narodna stranka - Liberalni Demokrati (en français, Parti populaire croate-Démocrates libéraux), un parti politique libéral croate ;
 hindoustani caribéen, une forme dialectale du bhodjpouri, parlée par quelques communautés à Trinité-et-Tobago, au Guyana, au Suriname et par des immigrants au Royaume-Uni, selon le code ISO 639-3 ;
  (où H-NS signifie histone-like nucleoid structuring protein), un composant majeur du chromosome des entérobactéries.

Voir aussi 
 Sikorsky HNS-1,un hélicoptère construit par la société américaine Sikorsky Aircraft Corporation

Code